Cap San Augustin ist der Name zweier Handelsschiffe:

 Cap San Augustin (1961), Schiff der Cap-San-Klasse (1961)
 Cap San Augustin (2013), Schiff der Cap-San-Klasse (2013)